Ледене́ц:
 Леденец — разновидность конфеты
 Леденец (фильм)
 Ледене́ц — табличка, которой механики на пит-стопе отдают команды гонщику (названа из-за своего внешнего вида, по аналогии с конфетой на палочке)
 Леденец (Славный град Ле́денец) — город в русском фольклоре, откуда в былинах прибывает Соловей Будимирович. Современное название — Таллин.
 Леденец, Ирина — российская радиоведущая, диджей, продюсер нового музыкального радио Ньютон FM.

Примечания